Натуральне число 30
 30 рік до нашої ери
 30 рік нашої ери
 30 століття до нашої ери
 30 століття нашої ери

 30 альбом Адель